Чаморро — коренные жители острова Гуам, самоназвание аналогично, этимология неясна, одна из версий — от местного «чамори» — вождь. Численность — 80 тыс. человек., из них 16 тыс. проживают на других Марианских островах. Близки маршалльцам.

Как и палау, чаморро относят к переселенцам с Филиппин, отличая их от других микронезийцев. Доводы: сходство древней керамики (марианская красная керамика), возделывание риса, уникальное для Океании, латте — древние мегалиты.

Язык чаморро австронезийской семьи языков, помимо своих исконных слов содержит большое число испанских.

В 1521 году на Марианских островах появились испанцы, это были первые острова, которые увидел Магеллан в Тихом океане. Он их назвал Воровскими, видимо потому, что на личную собственность у островитян были свои взгляды. Спустя столетие начались испано-чаморрские войны, население было истреблено: численность упала со 100 до 3 тысяч. Сейчас чистокровных чаморро нет, это метисы от браков с филиппинцами, японцами, испанцами и мексиканцами.

Основа хозяйства — подсечно-огневое земледелие, выращивание ямса, риса, бананов, кокосовой пальмы, тростника. Дополнительно — садоводство, рыболовство. В пищу употребляют также мясо черепах, летучих мышей. Для ловли рыбы используются сети, катамараны с треугольным парусом. Традиционные орудия в сельском хозяйстве — палка, каменная мотыга. Полевые работы — мужские.

Жилище — у вождей дома свайные, у простого народа — хижины из листьев. Традиционная одежда — один пояс из листьев, в дожди — накидка из листьев. Сейчас — обычная европейская одежда и дома европейского типа.

Род — матрилинейный. Несколькими деревнями руководил вождь. Существовали дома холостяков. Выделялось три сословия: матуа, старшие вожди, атчаот, младшие вожди и мангат-чанг, простолюдины. Женщины имели высокий статус, участвовали в советах. Девушки пользовались добрачной свободой.

Из прежних традиций сохранилась лишь часть — песни (чаморрита), ремесла — плетение и украшения из раковин, жевание бетеля. Прежде был культ предков и почитание черепов предков. Современные чаморро 
работают по найму, в том числе и на военных базах США.

Известные представители народа 
 Кепуха (+ 1669) — великий вождь чаморро, первый высокопоставленный представитель народа чаморро, принявший католицизм. В Хагатне находится его памятник.

Микронезийские народы
Народы Гуама
Народы Северных Марианских Островов
Австронезийские народы